Le pape  Clément IV (1265-1268) a créé un cardinal en 1265 ou 1268 : Bernard Ayglier, O.S.B., abbé du Mont-Cassin.

Voir aussi 
 Liste des cardinaux créés aux XIe, XIIe et XIIIe siècles

Clement 04